Пюї́-Сен-Венса́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південний схід від Парижа, 195 км на північний схід від Марселя, 45 км на північний схід від Гапа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 144 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 286,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Пюї-Сен-Венсан на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Пюї-Сен-Венсан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхні Альпи